Чампото́н () — город в Мексике, в штате Кампече, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Champotón происходит от майяских слов Chakán и Putum, что можно перевести как местность саванны.

Поселение было основано в 1538 году конкистадором Франсиско де Монтехо под названием Сан-Педро-Чампотон, а ближайшие деревни племён майя стали энкомьендами Испанской короны. Чуть позже название было изменено на Саламанка-де-Чампотон.

В 1546 году началась разработка плантаций сахарного тростника, а индейцев заставили на них работать. Индейцы к такому труду были не готовы, и многие погибли от побоев на плантациях. Для работ на плантациях англичане и португальцы начали завозить рабов из Африки, а в Чампотоне заработал рынок рабов.

1 мая 1852 года Чампотону был присвоен статус вильи.

19 ноября 1863 года французские войска попытались захватить Чампотона, но расквартированные там отряды дали французам решительный отпор.

7 ноября 1957 года Чампотону был присвоен статус города.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Кампече